Daniel Lopez e Matteo Trevisan hanno battuto in finale Roman Jebavý e Martin Kližan 7-6(5), 4-6, [10-8].

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2007